Müller-Doblies se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Dietrich Müller-Doblies
 Ute Müller-Doblies